Stor-Stensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Stensjön (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7,08 ha)
Stor-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 695513-144993), sjö i Bergs kommun,  (34 ha)
Stor-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 696340-144366), sjö i Bergs kommun,  (28,1 ha)
Stor-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 697107-144223), sjö i Bergs kommun,  (52,2 ha)
Stor-Stensjön (Hotagens socken, Jämtland, 709777-143934), sjö i Krokoms kommun,  (23,1 ha)
Stor-Stensjön (Hotagens socken, Jämtland, 711766-144298), sjö i Krokoms kommun,  (2,57 km²)
Stor-Stensjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun och Sundsvalls kommun,  (48 ha)
Stor-Stensjön (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (9,05 km²)
Stor-Stensjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (93,2 ha)
Stor-Stensjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (37,9 ha)

Se även
Stensjön
Stora Stensjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn